Сесильо Наусет Перес Гонсалес (; ) — испанский футболист, вратарь клуба «Унион Пуэрто».

Клубная карьера

Начало карьеры, «Лас-Пальмас» и аренда в «Лериде» 
Наусет является воспитанником любительского клуба «Маспаломас». Уже в юном возрасте он демонстрировал большой потенциал. В 1999 году Наусет принимал участие на турнире Субисарреты в Бургосе, где привлёк внимание одного из сильнейших клубов региона — «Лас-Пальмаса» — и тренеров юниорской сборной Испании. В июле того же года состоялся переход голкипера в стан «жёлтых». В течение трёх сезонов Наусет выступал за юношескую команду, где был одним из лидеров, и параллельно выступал за юношескую испанскую сборную.

В сезоне 2002/03 состоялся дебют семнадцатилетнего Наусета в профессиональном футболе. Это произошло 31 августа 2002 года в матче первого тура Сегунды против феррольского «Расинга». В этом матче молодой голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Дебюту Наусета в немалой степени поспособствовали травмы вратарей Бо Андерсена и Орландо Кинтаны. После своего отличного дебюта голкипер провёл ещё три встречи. В матче Кубка Испании против «Хетафе» Наусет играл нестабильно, ошибался, и в итоге его «Лас-Пальмас» уступил в дополнительное время со счётом 1:2. В следующем матче Сегунды против Хереса вратарь пропустил два гола и получил свою первую жёлтую карточку. В этом поединке «Лас-Пальмас» вёл 2:0 по ходу встречи, но из-за ошибок своего голкипера увёз домой лишь ничью. Следующая встреча второй лиги с «Компостелой» стала для Наусета последней в сезоне. Он пропустил один мяч, а его «Лас-Пальмас» свёл встречу вничью. После этой встречи Наусет был переведён в «Лас-Пальмас Б», где и провёл остальную часть сезона, а место в воротах главной команды занял восстановившийся после травмы Орландо Кинтана.

В следующем сезоне главный тренер «Лас-Пальмаса» Хуанма Родригес на Наусета не рассчитывал, но при этом он перерос уровень второй команды, выступавшей в Терсере. Поэтому молодой игрок был отдан в аренду клубу Сегунды Б «Лерида». Однако эта аренда оказалась для Наусета неудачной: большинство встреч он провёл на скамейке запасных, а в основе играл более опытный вратарь Эдуардо Наварро. Свой единственный матч в регулярном чемпионате Наусет провёл 16 мая 2004 года против «Химнастика» из Таррагоны. В этой уже ничего не решавшей встрече (леридцы досрочно обеспечили себе первое место) молодой голкипер пропустил два мяча. Также вратарь провёл один матч в плей-офф за повышение в классе против «Сельты Б» и пропустил в нём один мяч.

По итогам сезона 2003/04 «Лас-Пальмас» вылетел из Сегунды и вернувшийся из аренды Наусет был зарегистрирован как один из вратарей главной команды. Тем не менее, основным вратарём в начале нового сезона он не был, главный тренер Давид Амараль доверял место в воротах 34-летнему ветерану Желько Цицовичу. В своём первом матче в новом сезоне Наусет вышел на замену в начале второго тайма матча с «Атлетико Б» вследствие безобразной игры Цицовича в первой половине встречи. Вратарь отстоял остаток матча «на ноль», а «Лас-Пальмас» добился лишь ничьи 1:1. Следующий свой матч, с «Оренсе», Наусет также провёл выходя на замену, когда Цицович был удалён на 16-й минуте. Назначенный пенальти молодой вратарь не сумел отразить, а соперник в итоге одержал победу со счётом 2:0. Следующую встречу Наусет отыграл с первых минут и пропустил два гола, а главный тренер Амараль был уволен. В команду пришёл новый наставник Карлос Санчес, который продолжал использовать в «первого номера» отбывшего дисквалификацию Цицовича. Весной серб провёл ряд неудачных поединков и остаток сезона «Лас-Пальмас» доигрывал с Наусетом в стартовом составе. Этот отрезок голкипер провёл отлично, пропустив всего пять мячей в девяти встречах, пять встреч он отыграл «насухо». Своей яркой игрой за «Лас-Пальмас» Наусет привлёк внимание «Малаги», у которой собралась амбициозная вторая команда, выступавшая в Сегунде.

«Малага Б» 
Летом 2005 года «Малага» приобрела у «Лас-Пальмаса» двух игроков: Наусета и его партнёра по юношеским командам клуба и сборной Борху Рамоса. Оба игрока были заявлены на сезон за «Малагу Б» — амбициозную команду, где выступали такие футболисты, как Хесус Гамес, Диего Кастро и Марк Торрехон, которые в будущем станут игроками серьёзных клубов Испании. Помимо Наусета, в команде числились ещё двое голкиперов: 23-летний Хави Муньос, сыгравший в прошлом сезоне лишь в двух встречах и 20-летний Маноло Рейна, также отыгравший в сезоне 2004/05 всего два матча.

Первую половину сезона основным вратарём команды был Муньос, но после катастрофической серии из четырёх поражений кряду был уволен наставник Хуан Карлос Аньон и сменивший его Франсиско Карраско решил сделать ставку на Наусета и Маноло. Оба голкипера показали равную игру и регулярно ротировались. «Малага Б» была первой командой Наусета, в которой он вёл крайне грубую игру. За тринадцать сыгранных встреч он заработал три жёлтые карточки! Кроме того, Наусет пропустил двадцать семь голов, больше, чем его партнёры Муньос и Маноло. По итогам сезона его команда вылетела в Сегунду Б, заняв 21-е место.

В новом сезоне Хави Муньос ушёл на повышение в первую команду и у Наусета остался только один конкурент — Маноло Рейна. Именно на него решил сделать ставку новый главный тренер Армандо Усильос. Но после кошмарного сентябрьского поражения от «Картахены» наставник решил использовать в воротах Наусета. Он принял участие в трёх следующих матчах, играл стабильно, но крайне грубо, в матче с «Вильяновенсе» голкипер был удалён на 65-й минуте. После этой встречи Наусет снова стал игроком запаса. В январе он принял участие ещё в трёх встречах и принял решение уйти из-за отсутствия регулярной игровой практики.

«Орьентасьон Маритима» и «Реал Хаэн» 
Новой командой Наусета стала скромная «Орьентасьон Маритима», проводившая свой первый сезон в Сегунде Б. Его дебют за новую команду выдался просто ужасным: в матче с «Оренсе» сам Наусет пропустил три гола, а затем, когда в команде был исчерпан лимит замен, получил красную карточку. Итогом бы разгром со счётом 1:5. Тем не менее, после отбытия дисквалификации Наусет вернулся в состав и продолжил свою агрессивную игру, заработал две жёлтые карточки. В конце сезона молодой игрок всё-таки проиграл конкуренцию Андресу Бургаде. В итоге его команда заняла предпоследнее, 19-е место и покинула Сегунду Б. Прошлая команда игрока, «Малага Б», также вылетела, заняв последнее место в своей группе.

В следующем сезоне 22-летний Наусет стал вратарём «Реал Хаэна». В матчах чемпионата голкипер не вышел ни разу, оставаясь за спиной Ноэ Кальехи, который провёл отличный сезон. Наусет же выступал в кубковых соревнованиях. В первом матче, против клуба «Лорка Депортива», он пропустил два гола, однако его клуб сумел добиться победы. Во второй встрече с «Райо Вальекано» Наусет уверенно отстоял «на ноль» основное время, но в овертайме допустил ошибки и пропустил два гола. Это был его последний матч в этом сезоне.

«Фуэртевентура» и «Мальорка» 
В своей новой команде, «Фуэртевентуре», Наусет ротировался с другим вратарём, Сальвадором Новоа. Он начал сезон с кубковой игры против «Ориуэлы» и пропустил там решающий гол на последних минутах встречи. Свою первую игру в чемпионате, против «Альфаро», Наусет отстоял «на ноль». Во встрече с клубом «Агилас» он не только сохранил свои ворота в неприкосновенности, но и забил второй гол. После разгромного поражения от «Кастильи» Наусет потерял место в составе. Но после травмы Сальвадора Новоа он снова вернулся в состав. 4 января 2009 года Наусет провёл свою последнюю встречу за «Фуэртевентуру».

В январе 2009 года Наусет перешёл в «Мальорку». Остаток сезона 2008/09 он провёл в качестве резервного вратаря «островитян» и ни разу не вышел на поле. В следующем сезоне 24-летний голкипер выступал за «Мальорку Б», где успешно конкурировал с молодым вратарём Томеу Надалем. В своей дебютной встрече Наусет пропустил один мяч, а «островитяне» разгромили соперника со счётом 4:1. В следующей встрече с «Барселоной Б» он допустил первый автогол в своей карьере, встреча закончилась вничью 1:1. С 12 сентября по 11 октября Наусет оставлял свои ворота «сухими» в течение 334 минут. Наусет продолжал отличаться грубой манерой игры и снова был удалён в матче второго круга против «Граменета». За первую команду «Мальорки» вратарь так и не дебютировал.

«Сеута» и «Хальмстад» 

Следующим клубом Наусета стала «Сеута». Одновременном с ним в клуб пришёл вратарь национальной сборной Кабо-Верде Фок. Наусету удалось выиграть конкуренцию у кабовердийца и регулярно выступал за клуб в чемпионате и национальном кубке. В кубке Наусет внёс весомый вклад в выход своей команды в 1/16 финала, где они по сумме двух встреч проиграли будущему победителю — «Барселоне». Наусет принимал участие только в первом матче, где он пропустил в первом тайме голы от Максвелла и Педро Родригеса. Его конкурент Фок в ответном кубковом поединке пропустил пять голов и «Сеута» выбыла из турнира. В чемпионате Наусет выступал очень неплохо и пропустил всего одиннадцать голов в одиннадцати сыгранных встречах. В декабре он принял решение покинуть «Сеуту».

1 февраля 2011 года Наусет стал вратарём шведского «Хальмстада», выступавшего в Аллсвенскан — высшем шведском дивизионе. Он был не единственным испанцем, подписанным шведами: новый главный тренер клуба Пеп Клотет активно приглашал своих соотечественников в команду. Так, кроме Наусета, были подписан испанцы Иван Диас, Хави Эрнандес, Рауль Руис и Хосе Самора. В первом же матче первенства Наусет дебютировал за свой новый клуб — 4 февраля в игре против «Кальмара» и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Остальные сыгранные Наусетом встречи оказались для него провальными — ни одного сухого матча, много карточек и пропущенных голов. Во втором туре первенства, против «Мальмё» вратарь пропускает три гола, в следующем, с ГАИСом — два, а также получает жёлтую карточку.

В следующих четырёх поединках Наусет продолжает играть нестабильно и грубо, пропускает семь голов и в матче седьмого тура с «Юргорденом» получает прямую красную карточку на 36-й минуте встречи. Это удаление активировало пункт в контракте Наусета, согласно которому «Хальмстад» мог досрочно расторгнуть с ним контракт по причине грубой игры. Вместе с ним команду покинул его соотечественник Иван Диас. До августа Наусет оставался свободным агентом.

«Мирандес» 
1 августа Наусет на правах свободного агента перешёл в «Мирандес» из Сегунды Б. В начале сезона он играл в основном в национальном кубке, а в чемпионате оставался за спиной Адриана Мурсии. После первых кубковых раундов Наусет стал привлекаться к матчам первенства и первые три встречи сумел отстоять «на ноль». 12 октября в кубковой встрече с «Логроньесом» он получил свою первую жёлтую карточку в сезоне, а его команда обыграла соперника и вышла в следующий раунд. 21 декабря Наусет стал одним из главных героев кубковой встречи с грозным «Вильярреалом» из Примеры. Он сумел отстоять этот матч «на ноль», а его партнёр, вышедший на замену Пабло Инфанте отметился дублем и вывел команду в следующий раунд. В следующей календарной встрече, в чемпионате против «Арандины», Наусет получил жёлтую карточку, но сумел при этом сохранить свои ворота «сухими». В первой встрече четвертьфинальной кубковой баталии с «Эспаньолом» он пропустил три гола, а его партнёры ответили лишь двумя, оставляя лишь небольшие шансы на выход в полуфинал, однако в ответном поединке, проходившем у «Мирандеса» дома, Наусет пропустил лишь автогол от Арица Мухики, а его партнёры по команде на 88-й минуте обеспечили хозяевам историческую победу, которая вывела клуб из третьего испанского дивизиона в полуфинал. Выйти в финал Наусету и его команде не удалось — они были биты «Атлетиком» из Бильбао с общим счётом 7:4. Оставшиеся встречи в чемпионате (за исключением игры с «Бильбао Атлетик», где Наусет был удалён) он провёл отлично, отыграв «насухо» шесть встреч. Таким образом, Наусет внёс весомый вклад в подъём «Мирандеса» в Сегунду и выход этого клуба в исторический для него полуфинал кубка страны.

«Сабадель» 
Несмотря на желание «Мирандеса» оставить его в команде, Наусет принял решение уйти в другой клуб Сегунды — «Сабадель».

«Осасуна» 
После трёх сезонов в составе этого клуба, Наусет перебрался в «Осасуну». Он отстоял все матчи сезона 2015/16 и внёс весомый вклад в возвращение памплонцев в Примеру.

Карьера в сборной 
В 2001 году Наусет дебютировал за юношескую сборную Испании до 17 лет. В 2002 году в её составе он принимал участие на юношеском чемпионате Европы. На турнире Наусет был основным голкипером испанцев и принял участие во всех шести встречах первенства. Испания заняла четвёртое место на этом турнире.

Достижения 
 Полуфиналист Кубка Испании (1): 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Мирандеса» 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Орьентасьон Маритима»
Игроки ФК «Фуэртевентура»
Игроки ФК «Мальорка B»
Игроки ФК «Сеута» (1996—2012)
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Мирандес»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Линарес Депортиво»
Игроки ФК «Картая»
Футбольные вратари-бомбардиры